En mathématiques, l'expression axiome de séparation est utilisée de façon indépendante dans deux domaines :
 en topologie, un axiome de séparation est une propriété caractérisant une classe d'espaces topologiques sur des critères d'existence de voisinages de points ou de fermés ;
 en théorie des ensembles, le schéma d'axiomes de séparation rassemble des propositions logiques permettant de définir des ensembles à l'aide d'ensembles antérieurement définis et de propriétés que possèdent leurs éléments.